Fantasma — em inglês
 Ghost (filme) — de 1990
 Ghost (banda) — banda de rock da Suécia
 Ghost (canção de Ella Henderson)
 Ghost (canção de Jamie-Lee Kriewitz)
 Ghost (canção de Spica)
 Ghost (EP de Sky Ferreira)
 Ghosts (álbum) — de  Siobhán Donaghy
 Call of Duty: Ghosts — jogo de tiro de 2013
 Michael Jackson's Ghosts

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música